In 2019 werd het 39ste Campeonato Carioca Série B2 gespeeld, het derde hoogste niveau voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 25 mei tot 29 september. Rio São Paulo werd kampioen.

Format
Er werden twee toernooien gespeeld. Beide toernooiwinnaars plaatsten zich voor de finaleronde samen met de twee ploegen die het best presteerde over de twee toernooien, indien dit andere ploegen waren. In het eerste toernooi speelden de clubs tegen de teams uit de eigen groep, in het tweede toernooi tegen de teams uit de andere groep.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel in de halve finale gaat de groepswinnaar uit de eerste fase door, in de finale worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat uit de eerste fase door.

Totaalstand

Eindfase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat over beide toernooien door, in de finale werd slechts één wedstrijd gespeeld. De twee finalisten promoveren.

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 2019